Brežani je lahko:
 Brežani, Kakanj (Bosna in Hercegovina)
 Brežani, Srebrenica (Bosna in Hercegovina)
 Brežani, Sveti Petar Orehovec (Hrvaška)
 Brežani, Karlovec (Hrvaška)
 Brežani, Srbija